Bittenbrunn ist der Ortsname von

 Bittenbrunn (Neuburg an der Donau), Ortsteil der Stadt Neuburg an der Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Bittenbrunn (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern